Kielar ist der Familienname folgender Personen:

 Marzanna Bogumiła Kielar (* 1963), polnische Lyrikerin
 Wiesław Kielar (1919–1990), polnischer Gefangener im KZ Auschwitz